Holzweiher ist der Name folgender Stillgewässer:
 Holzweiher (Eitzenberger Weiher), einer der Eitzenberger Weiher bei Iffeldorf, Bayern
 Holzweiher (Neukirch), in Neukirch im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Holzweiher (Haundorf), Weiher bei Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Holzweiher (Nürnberg), ein Weiher im Lauf des Fischbach (Goldbach), einem der Nürnberger Landgräben, Bayern
 Holzweiher (Steinhausen) in Steinhausen an der Rottum im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Holzweiher (Unterdeufstetten), See im Lauf des Holzbachs bei Unterdeufstetten, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Holzweiher ist der Name folgender Schutzgebiete:
 Holzweiher (Landschaftsschutzgebiet) im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg